Rybaczówka:
Miejscowości w Polsce:
 Kurka Rybaczówka – nazwa alternatywna miejscowości Kurecki Młyn
 Rybaczówka – osada w woj. warmińsko-mazurskie w pow. olsztyński w gminie Olsztynek